Deux navires de l'US Navy portent le nom d'USS Ashland :
l', un Landing Ship Dock lancé et 1942 et retiré du service en 1969, après avoir été deux précédentes fois retiré du service ;
l', un autre landing ship dock de la classe Whidbey Island lancé en 1989 et en service en 2014.

Ashland